Bissen est un nom propre qui peut faire référence à :

Toponyme 

 Bissen (en luxembourgeois : Biissen), localité luxembourgeoise et chef-lieu de la commune du même nom située dans le canton de Mersch.
 , village néerlandais dans la municipalité de Gulpen-Wittem dans la province de Limburg.

Patronyme 

 Herman Wilhelm Bissen (1798-1868), sculpteur danois.
 Vilhelm Bissen (1836-1913), fils de Herman Wilhelm Bissen, sculpteur danois ;
  (1846-1911), fils de Herman Wilhelm Bissen, peintre paysagiste danois.

Homonymie de patronyme danois